Tulsa este un nume propriu care se poate referi la

 Tulsa, oraș din statul , sediul comitatului omonim
 Comitatul Tulsa, statul Oklahoma 
 University of Tulsa, universitate de patru ani din orașul Tulsa
 USS Tulsa, navă militară a United States Navy
 Tulsa (film), în care au jucat actorii Susan Hayward și Robert Preston

Nume proprii